Mud on the Tires — третий студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Брэда Пейсли, изданный 22 июня 2003 года на лейбле Arista Nashville. Диск достиг платиновго статуса RIAA и стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums (США). Песня «Whiskey Lullaby» (исполненная совместно с певицей Элисон Краусс) также достигла платинового статуса RIAA и стала лучшей песней года (CMA Awards в категории «Лучшая песня года»).

История 
Альбом вышел 22 июня 2003 года на студии Arista Nashville. Брэд Пейсли был соавтором почти всех песен, продюсером альбома был Фрэнк Роджерс. Диск достиг № 8 в хит-параде Billboard 200, а также диск стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums (впервые в карьере певца во главе этого хит-парада). Один из четырёх синглов с альбома стал № 1 в кантри-чарте США: «Mud on the Tires» (четвёртый чарттоппер певца). Альбом получил платиновый статус RIAA и в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как AllMusic, About.com.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы Arista Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Брэда Пейсли